Kangaku ist die Bezeichnung von

 der Kwansei-Gakuin-Universität in Kurzform
 dem Studium der klassischen chinesischen Literatur; die japanische Sinologie (im Gegensatz zu Wagaku und Yōgaku), siehe Kangaku (Schule)